HMS Indomitable:
 HMS Indomitable (1907)
 HMS Indomitable (1940)